Goeckingk ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Günther Goeckingk (1703–1773), preußischer Kriegs- und Domänenrat
 Friedrich von Goeckingk (1738–1813), preußischer General der Kavallerie
 Johann Goeckingk (1856–1924), Generalinspektor bei der Generaldirektion der niederländischen Staatseisenbahn-Betriebsgesellschaft
 Leopold Friedrich Günther von Goeckingk (1748–1828), deutscher Schriftsteller und Nationalökonom

Siehe auch:
 Göcking